é o sexto clipe do grupo de j-pop Morning Musume lançado em 14 de julho de 1999.

Singles de 1999